szafran, krokus (Crocus) – rodzaj roślin z rodziny kosaćcowatych
 szafran – przyprawa ze znamion szafranu uprawnego

Osoby:
 Daniił Szafran – rosyjski wiolonczelista, pedagog
 Franciszek Szafran – polski wojskowy, prawnik
 Jarosław Szafran – polski oficer zawodowy
 Justyna Szafran – polska aktorka i piosenkarka
 Lora Szafran – polska wokalistka jazzowa
 Stanisław Szafran – polski malarz, rysownik, grafik, pedagog, działacz społeczny, samorządowiec